Alexei Almoukov (ur. 22 marca 1990 w Tiumeni) – australijski biathlonista, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Vancouver. Zajął w nich 78. miejsce w biegu indywidualnym i 87. w sprincie.

Życiorys 
Gdy miał 8 lat jego rodzice wyemigrowali do Australii. W wieku 10 lat pod wpływem ojca zaczął uprawiać biegi narciarskie. W 2008 zmienił dyscyplinę na biathlon.

Osiągnięcia w biathlonie

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa świata juniorów

Miejsca w poszczególnych konkursach

Osiągnięcia w biegach narciarskich

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Australijscy biathloniści
Australijscy olimpijczycy
Urodzeni w 1990
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010